Морсбах:

 Морсбах — коммуна в Германии.
 Морсбах — река в Германии.
 Морсбах, Лоренц (1850—1945) — немецкий англист, профессор Геттингенского университета.